Péraud ist der Familienname folgender Personen:

Jean-Christophe Péraud (* 1977), französischer Radrennfahrer
Raymond Péraud (1435–1505), Kardinal und Bischof von Gurk und von Saintes

Siehe auch:
 Perraud
 Perrault
 Pero (Begriffsklärung)